Federal Highway – autostrada che percorre il Nuovo Galles del Sud e il Territorio della Capitale Australiana, in Australia
 Federal Highway – nome generico con cui si identificano diverse U.S. Routes degli Stati Uniti d'America